RN18 oder RN 18 steht für:
 Route nationale 18, Nationalstraße in Frankreich
 Route nationale 18 (Madagaskar), Nationalstraße in Madagaskar
 RN18 (Mali), Fernstraße in Mali
 N18 (Niger), Fernstraße in Niger